Красильный — посёлок в Барышском районе Ульяновской области. Входит в состав Ленинского городского поселения.

География 
Населённый пункт расположен в 14 километрах к юго-западу от города Барыш — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 127 километров.

Часовой пояс

Население 

Согласно статистическим данным, в 1913 году в деревне было 6 дворов, проживало 57 жителей (украинцы и мордва). Население в 1996 году — 76 человек.

Инфраструктура 
Посёлок разделён на две улицы: Полевая, Центральная.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Барышский район»

Населённые пункты Барышского района